Guldin ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Guldin (1811–1898), Schweizer Politiker
 Paul Guldin (1577–1643), Schweizer Mathematiker
 Samuel Güldin (1664–1745), Schweizer Pietist

bezeichnet:
 Guldin (Münze), die „Judenburger Europa Guldin“, Regionalwährung, „weibliche“ Münze mit 12 Euro Nominale, 17. August 2011 entwickelt von Künstlerin Doris Jauk-Hinz (* 1954)